Rosenholm bezeichnet

 Rosenholm Kommune, ehemalige Kommune in Dänemark
 Schloss Rosenholm, Jütland, Dänemark

Rosenholm ist der Familienname folgender Personen:

 Patrik Rosenholm (* 1988), schwedischer Tennisspieler